A somatografia é utilizada nos estudos do trabalho para descrever o método gráfico de representação do corpo humano em desenhos técnicos em uma determinada escala.

Terapias